Dieser Artikel bietet eine Übersicht über die Kader beim FIFA-Arabien-Pokal 2021 in Katar. Die Mannschaften sind nach ihrer Gruppe geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

Bahrain 
Trainer:

Irak 
Trainer:

Katar 
Trainer:

Oman 
Trainer:

Gruppe B

Mauretanien 
Trainer:

Syrien 
Trainer:

Tunesien 
Trainer: Mondher Kebaier

Vereinigte Arabische Emirate 
Trainer:

Gruppe C

Jordanien 
Trainer:

Marokko 
Trainer: Hussein Ammouta

Palästina 
Trainer:

Saudi-Arabien 
Trainer:

Gruppe D

Ägypten 
Trainer:

Algerien 
Trainer: Madjid Bougherra

Libanon 
Trainer:

Sudan 
Trainer:

Weblinks 
 Kaderlisten für FIFA Arabien-Pokal 2021 offiziell bestätigt bei FIFA.com

Kaderliste
Kader